Toman (eenheid) van 10.000 (Perzisch)
Toman (munt)
Tomàn (band)
Toman (Tulung Selapan)
Toman (Babat Toman)